Andy Bell är namnet på

 Andy Bell (sångare) (född 1964), sångare i popbandet Erasure
 Andy Bell (basist) (född 1970), basist i engelska banden Ride, Oasis och Beady Eye